3. Arrondissement steht für folgende Stadtbezirke:
 3. Arrondissement (Lyon)
 3. Arrondissement (Marseille)
 3. Arrondissement (Paris)

Siehe auch:
 3ème Arrondissement